Die Brunei Super League  2016 ist die vierte Spielzeit der höchsten bruneiischen Fußballliga seit der offiziellen Einführung im Jahr 2012. Die reguläre Saison begann am 12. März 2016. Titelverteidiger ist MS PDB. Aufsteiger aus der Brunei Premier League sind der Kota Ranger FC und der Kasuka FC.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Tabelle

Weblinks 
 Offizielle Website (malaiisch)
 Saison 2016 bei RSSSF.com

Einzelnachweise 

Super League 2016
Fußballsaison 2016